MLV est un sigle pouvant désigner :
 le ministère du Logement et de la Ville ;
 un lave-vaisselle ;
 Madras Lalitangi Vasanthakumari, chanteuse de musique carnatique indienne ;
 Murine Leukemia Virus, rétrovirus responsable de leucémie chez les souris et murins ;
 le mwotlap, selon les codes de langue de la norme ISO 639-3 ;
 la ville nouvelle de Marne-la-Vallée.
 un label discographique.
  MLV  esst Un lanceur spatial développé par Firefly Aerospace
 Un acronyme pour dire « My Love ».